Ел Камалоте има више значења:

 Ел Камалоте (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Камалоте (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалоте (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалоте (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалоте (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалоте, Ла Хунта (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камалоте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камалоте (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Камалоте (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Камалоте (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Камалоте (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камалоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику